

Toponyme

Adamston, ancienne ville du comté d'Harrison en Virginie-Occidentale ;
 Adamston, communauté du comté d'Ocean dans le New Jersey.